Marcello Bergamo (1946-), un cycliste italien.
 Emanuele Bergamo (1949-), un cycliste italien.
 John Bergamo (1940-), un batteur, percussionniste et compositeur américain.
 Marco Bergamo (1964-), un cycliste italien.
 Alexandre Antônio Bergamo (1981-), un joueur italo-brésilien de volley-ball.
 Padre Davide da Bergamo (1791-1863), un organiste et un compositeur italien.

Topologie 
 Bergame, Bergamo en italien,  ville italienne.

Noms proches 
 Bergama, une ville de Turquie, anciennement Pergame.

Homonymie de patronyme